Unterrainer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jörg Unterrainer (* 1980), österreichischer Snowboarder
 Markus Unterrainer (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Maximilian Unterrainer (* 1964), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Unterreiner